«22 Short Films from Springfield» () — двадцать первый эпизод седьмого сезона мультсериала «Симпсоны». Впервые вышел в эфир 14 апреля 1996 года.

Сюжет 
В этой серии показывается набор скетчей, так или иначе связанных между собой. Рассказаны различными жителями Спрингфилда.

 Барт и Милхаус беспечно плюют в машины с автострады. Позже они идут в магазин «На скорую руку».
 Барт случайно  попадает жвачкой  Лизе  жвачкой на волосы, и Мардж  и Фландерс пытаются как-то исправить положение.
 Смитерса кусает пчела. Мистером Бёрнс пытается помочь, привезя его в больницу, но  санитары по ошибке забирают его.
 Доктор Ник в очередной раз выкручивается перед комиссией, оправдывая свои методы лечения, вроде электрошока.
 Скиннер устраивает инспектору Чалмерсу торжественный ужин, но его жаркое сгорает и ему пришлось заменить её едой из Красти Бургера. 
 Гомер  видит статью о пончиках в газете, и пытаясь достать её из ящика, случайно закрывает там Мэгги. Не зная, как решить эту проблему,он забирает ящик с газетами домой. Мегги остаётся внутри.
 Полицейские обсуждают, кто лучше — МакДональдс или Красти Бургер.
 День  Человека-шмеля  проходит плохо. Он подскальзывается на мандарине и рушит свой дом. Жена выходит из себя и уходит от него.
 Змей случайно сбивает идущего по переходу Виггама, в результате чего тот бросается за ним в погоню,которая перерастает в драку,в результате которой оба попадают в оружейный магазин Германа
 Шериф Виггам и Змей оказываются связанными и с кляпом во рту в оружейном магазине, но  случайно пришедшие в магазин Ванхуттены нарушают планы Германа. Шерифу удаётся сбежать.
 Лиза идёт в парикмахерскую, чтобы скрыть лысину от удаления жвачки.
 Нельсон насмехается над причёской Лизы, вышедшей из парикмахерской. Насмехается над прохожими. Насмехается над водителем крошечного автомобиля. Но получает от него по заслугам.
 Барт и Милхаус  смотрят на наказанного Нельсона, смеются, выливая на мостовую с моста кетчуп и горчицу.
 Профессор Фринк начинает рассказывать свою историю, но его прерывают титры.

Культурные отсылки
Все сцены с шерифом Виггамом являются отсылкой к фильму Криминальное чтиво.
Сцена ужина Скиннера и Чалмерса приобрела вирусную популярность в интернете в конце 2017 года под названием Steamed Hams.

Серии «Симпсонов»
Серии «Симпсонов»:7 сезон